Markus Nutivaara (né le  à Oulu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Ahmat Haukipudas, il commence sa carrière professionnelle en 2010-2011 avec cette même équipe dans la II-divisioona. Par la suite, il passe dans les rangs juniors du Pelicans Lahti et du Kärpät Oulu. À la suite de près à des équipes de Mestis, il a son baptême de Liiga avec Oulu en 2014-2015. Il est sélectionné en septième ronde, en cent quatre-vingt-neuvième position par les Blue Jackets de Columbus au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2015. 

Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Blue Jackets face aux Bruins de Boston.

Le , il est échangé aux Panthers de la Floride en retour de l'attaquant Cliff Pu.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau junior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010 || Kärpät Oulu U16 || Jr. C SM-sarja Q || 7|| 0|| 4|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Kärpät Oulu U16 || Jr. C SM-sarja || 25|| 1|| 17|| 18|| 18|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 2010-2011 || Ahmat Haukipudas U18 || Jr. B I-divisioona Q || 9|| 2|| 6|| 8|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Ahmat Haukipudas U18 || Jr. B III-divisioona || 13|| 8|| 7|| 15|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Ahmat Haukipudas || II-divisioona || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Kärpät Oulu U18 || Jr. B SM-sarja Q || 11|| 1|| 4|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Kärpät Oulu U18 || Jr. B SM-sarja || 33|| 9|| 16|| 25|| 6|| 6|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
| 2012-2013 || Pelicans Lahti U20 || Jr. A SM-liiga || 42|| 4|| 11|| 15|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Kärpät Oulu U20 || Jr. A SM-liiga || 19|| 2|| 9|| 11|| 10|| 12|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
| 2013-2014 || Jokipojat Joensuu || Mestis || 11|| 0|| 3|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Kärpät Oulu U20 || Jr. A SM-liiga || 7|| 2|| 6|| 8|| 0|| 5|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
| 2014-2015 || Kärpät Oulu || Liiga || 35|| 0|| 2|| 2|| 4|| 16|| 1|| 5|| 6|| 0
|-
| 2014-2015 || Hokki Kajaani || Mestis || 2|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Kärpät Oulu || Liiga || 50|| 6|| 16|| 22|| 14|| 7|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 2016-2017 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 66 || 2 || 5 || 7 || 6 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2017-2018 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 61 || 7 || 16 || 23 || 14 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Monsters de Cleveland || LAH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 80 || 5 || 16 || 21 || 6 || 2 || 0 || 0 ||0 || 0
|-
| 2019-2020 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 37 || 3 || 6 || 9 || 4 || 2 || 0 || 0 ||0 || 0
|-
| 2020-2021 || Panthers de la Floride || LNH || 30 || 0 || 10 || 10 || 12 || 5 || 0 || 0 || 0 || 14
|-
| 2021-2022 || Panthers de la Floride || LNH ||  || 

| 274 || 17 || 53 || 70 || 42 || 17 || 1 || 1 || 2 || 14

Au niveau international 

| 2013-2014 || align="left"|International-Jr U20 || 3|| 0|| 1|| 1|| 4|| +2|| align="left"|  
|-
| 2015-2016 || align="left"|International || 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| -2|| align="left"|  
|-
| 2015-2016 || align="left"|Euro Hockey Tour || 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| -2|| align="left"|  Médaille d'argent 
|-
| 2017-2018 || align="left"|International || 8|| 6|| 3|| 9|| 6|| +9|| align="left"|  
|-
| 2018 || align="left"|Championnat du monde || 8|| 6|| 3|| 9|| 6|| +9|| align="left"|  place

Références 

Naissance en juin 1994
Naissance à Oulu
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Jokerit Helsinki
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Hokki Kajaani
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur des Panthers de la Floride